Den Namen Evangelisch-Lutherische Kirche in Namibia tragen drei namibische Kirchen:
 die deutschsprachige Evangelisch-Lutherische Kirche in Namibia (DELK) (ELIN-DELK bzw. ELCIN-GELC)
 die englischsprachige Evangelisch-Lutherische Kirche in Namibia (ELCIN) 
 die Evangelisch-Lutherische Kirche in der Republik Namibia (ELCRN)